RTL II steht für:
 RTL II, deutschsprachiger Fernsehsender
 RTL II (Ungarn), ungarischer Fernsehsender
 RTL II News, Hauptnachrichtensendung des deutschen Fernsehsenders RTL II und früher auch von RTL II You
 RTL II You, ehemaliger Online-Sender und On-Demand-Angebot des deutschen Fernsehsenders RTL II

Siehe auch:
 RTL 2